Delaware megye (Indiana)
 Delaware megye (Iowa)
 Delaware megye (New York)
 Delaware megye (Ohio)
 Delaware megye (Oklahoma)
 Delaware megye (Pennsylvania)